Chumba ist der Familienname folgender Personen:

 Dickson Chumba (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Eunice Chumba (* 1993), bahrainische Leichtathletin 
 Frederick Chumba, kenianischer Marathonläufer
 Patrick Chumba, kenianischer Marathonläufer
 Peter Chumba, kenianischer Mittelstreckenläufer
 Sammy Kipkosgei Chumba, kenianischer Marathonläufer

Chumba ist zweite Namensteil eines russischen Berges:
 Rintschin-Chumba, Berg des Gebirges Ostsajan in der Republik Burjatien (Russland), Höhe 2831 m

Siehe auch:
 Kipchumba